«Невероятная любовь» (, ) — индийский комедийный фильм Саббира Хана, вышедший в прокат 3 июля 2009 года. Является ремейком тамильского фильма Pammal K. Sambandam 2002 года. Главные роли в фильме исполнили Акшай Кумар и Карина Капур, а в качестве камео появились такие звёзды Голливуда как Сильвестр Сталлоне и Дениз Ричардс. «Невероятная любовь» показал средние сборы в прокате и признан худшим фильмом 2010 года на .

Сюжет 
Каскадёр Вирадж и хирург Симрита прилетают в Италию на свадьбу его брата Лаки и её подруги Камини, чтобы её расстроить. Однако молодые люди всё-таки женятся. Но грубость Вираджа и предубеждение Симриты против мужчин делают их злейшими врагами: каждый из них пользуется удобным случаем, чтобы создать неприятности для другого. Пока однажды Вирадж не попадает с тяжелым ранением на операционный стол к Симрите. К несчастью, зашивая рану, она оставляет свои музыкальные часы внутри. Обнаружив это Симрита хочет исправить свою ошибку, но Вирадж, не зная о часах, клянётся, что больше никогда не будет её пациентом. Сим мучают угрызения совести, страх перед судебным иском и опасения за жизнь Вираджа. В итоге она решается на смелый план: очаровать Вираджа и, напоив его снотворным, прооперировать, ничего ему не рассказывая.

Её план успешно идёт к исполнению, однако в решающий момент она опять допускает небрежность и выпивает снотворное вместо него. Уверенная, что Вирадж ночью воспользовался её состоянием, Симрита разочаровывается в нём, даже несмотря на то, что убеждённый холостяк Вирадж делает ей предложение. После извлечения часов она отказывается общаться с ним дальше. Расстроенный Вирадж соглашается жениться на своей подруге Дениз, которая давно ему это предлагала. Но перед свадьбой Симрита случайно узнаёт о благородном поведении Вираджа с ней той ночью. В последний момент она останавливает развод своих друзей и, на радость Вираджу, расстраивает его свадьбу.

В ролях 
 Акшай Кумар — Вирадж Шергил, каскадёр
 Карина Капур — Симрита «Сим» Рай, хирург
 Афтаб Шивдасани — Лаванья «Лаки» Джоши, брат Вираджа
 Амрита Арора — Камини Сандху, подруга Симриты, модель
 Винду Дара Сингх — Гулшан «Тайгер» Шергил, брат Вираджа
 Кирон Кхер — Долли Биндра, тетушка Симриты
 Джавед Джаффри — Кесвани, коллега Вираджа
 Раджеш Кхера — доктор Али, хирург, коллега Симриты
 Кекхашан Патель — Нимрита, сестра Симриты
 Ашвин Мушран — Пармит Садху, брат Камини
 Дениз Ричардс — сыграла саму себя как невесту Вираджа
 Холли Вэланс — сыграла саму себя
 Вупи Голдберг — сыграла саму себя
 Брэндон Рут — сыграл самого себя
 Сильвестр Сталлоне — сыграл самого себя

Производство 
Права на ремейк тамильского фильма Pammal K. Sambandam были приобретены продюсером Саджидом Надиадвала за 7,5 млн рупий.
Режиссёром был назначен начинающий сценарист Саббир Хан, который до этого работал в качестве ассистента режиссёра и снимал музыкальные клипы.
В ноябре 2007 года Саджид Надиадвала выбрал на главную мужскую роль Акшая Кумара. Через месяц на женскую роль была выбрана Карина Капур. По слухам в фильм планировалось пригласить Арнольда Шварценеггера и Бейонсе, однако договориться об этом не удалось, и в числе голливудских звёзд в фильм были взяты Сильвестр Сталлоне и Дениз Ричардс.

Производство фильма началось в мае 2008 года.

Предполагалось, что премьера фильма состоится 15 мая 2009 года на Каннском кинофестивале, однако из-за разногласий между владельцами кинотеатров и продюсерами поездка в Канны была отменена.
Когда за неделю до намеченной на 3 июля премьеры в Индии фильм был отправлен на обязательную сертификацию совет по цензуре посчитал некоторые диалоги двусмысленными, что заставило производителей повторно дублировать некоторые сцены.

Саундтрек 
Диск с саундтреком к фильму содержит пять оригинальных композиций и четыре ремикса
Название песни «Bebo», прозвучавшей в фильме, является также прозвищем Карины Капур. Песня «Om Mangalam» звучит несколько раз до начала самого музыкального номера.
Во время звучания композиции «Welcome To Hollywood» в начале фильма на экране показаны вид Лос-Анджелеса и некоторые американские знаменитости.

Ручика Кхер в рецензии для Hindustan Times написала, что ожидания были намного выше, и хотя альбом интересен, но только по частям.
Раджа Сен в отзыве для Rediff.com оценил альбом на 1,5 звезды из 5 и назвал «очень плохим».
Хариш В. в рецензии на сайте Behindwoods.com описал саундтрек как тяжёлый, содержащий слишком много шума и мало музыки.

Отзывы критиков 
Раджив Масанд (CNN-IBN) назвал фильм «кричащим и пошлым», отметив также наличие множества вопросов оставленных без ответа: непонятно откуда у простого каскадёра роскошная квартира с видом на море, что это за часы, которые могут воспроизводить мелодию каждый час в желудке человека на протяжении множества дней, кто позволил проводить Сим операцию после допущенной ошибки и так далее. Не понравилось кинокритику и использование главными героями ругательств, а также сексистских шуток.

Минти Теджпал (Mumbai Mirror) отметила, что данный фильм открывает новые горизонты грубого юмора и рассчитан на массовость. В противоположность вышедшему в том же году в прокат индийскому фильму «Нью-Йорк» он намеревается завоевать популярность у зрителей своей несерьёзностью, шутовством и предпочтением упаковки сюжету. Однако пытаясь реализовать комедийную составляющую режиссёр прибегает к худшим клише (амнезия, передозировка виагры и тому подобное) и растрачивает талант ряда актёров в фильме на «пустые» сцены.

Никхат Казми (The Times of India) характеризуя фильм, отметила, что он легко мог бы взять первую премию за самую глупую сюжетную линию. Она указала также и на то, что это первый сценарий фильма на хинди, настолько уничижительный по отношению к женщинам. Кроме того, голливудские связи главных героев являются обманом: голливудским актёрам нечего делать в фильме. Карина Капур в образе модели и хирурга также показалась кинокритику неубедительной. Вместе с тем Никхат Казми отметила, что со стороны Акшая Кумара было сделано многое, чтобы казаться смешным в несмешных ситуациях и сохранить комедийную направленность фильма.

Раджа Сен (Rediff.com) оценил фильм как отвратительно дешёвую и жизнерадостную кинематографическую буффонаду. При этом он нашёл много общего между Акшаем Кумаром и американским актёром Уиллом Смитом, однако высказал сожаление по поводу унизительной роли Карины Капур.

Анирудха Гуха (DNA), напротив, более жестко высказалась в адрес исполнителя главной мужской роли. Она возложила на Акшая Кумара значительную часть ответственности за фильм, напомнив, что он в последние годы стал часто играть в слабых кинокартинах: «Любовь со специями» (2005), «В бегах» (2006), «Незадачливые бизнесмены» (2006), «Король Сингх» (2008).

Кассовые сборы 
Этот фильм стал не только самым ожидаемым фильмом года в Индии, но и одним из наиболее успешных индийских фильмов в международном прокате: он собрал 12 крор рупий внутри страны и 7 крор рупий заграницей. За свой кассовый успех за рубежом «Невероятная любовь» была отмечена наградой.

Награды 
The Golden Kela Awards — 2010:
 «Худший фильм» — Сабир Кхан.
 «Худшая актриса» — Карина Капур.
 «Вы сошли с ума?» — Сильвестр Сталлоне и Дениз Ричардс.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на хинди
Кинокомедии Индии
Кинокомедии 2009 года
Фильмы-мелодрамы Индии
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Индии 2009 года